Champaign megye (Illinois) 
 Champaign megye (Ohio)